Fruitdale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fruitdale (Alabama)
 Fruitdale (Indiana)
 Fruitdale (Kalifornien)
 Fruitdale (Ohio)
 Fruitdale (Oregon)
 Fruitdale (South Dakota), im Butte County
 Fruitdale (Texas)